Le mot négation est employé dans plusieurs domaines :
 en logique et en mathématiques, une négation logique est un opérateur unaire qui renverse la valeur de vérité de son opérande ;
 en droit, une négation juridique ;
 en linguistique, une négation, et une double négation ;
 en psychologie, la « dénégation » ou/et la « négation » correspond à l'action d'ignorer ou de faire semblant d'ignorer un objet ; la notion se recoupe, notamment en psychanalyse, avec celle de déni.
 La Négation est un bref écrit de Sigmund Freud, paru  en 1925 dans la revue Imago sous le titre .
 en politique et en histoire, le négationnisme est la non-reconnaissance d'un fait avéré ;
 Negation est un comics de Crossgen ;

Notes et références